Vítkovice. Vitkovice eller Witkowitz kan syfta på:

 Vítkovice v Krkonoších – en stad i distriktet Semily i regionen Liberec i norra Tjeckien
 Vítkovice, Ostrava – ett distriky i Ostrava